.

Origine e diffusione
Deriva dal latino habilis, significante "abile", "capace".

Onomastico
L'onomastico ricorre il 22 febbraio in ricordo di sant'Avilio di Alessandria, detto anche Abilio, terzo vescovo di Alessandria d'Egitto.

Persone

Abílio César Borges, medico ed educatore brasiliano
Abílio Diniz, imprenditore brasiliano
Abílio Manuel Guerra Junqueiro, vero nome di Guerra Junqueiro, scrittore portoghese

Variante Abilio

Abilio Estévez, scrittore, drammaturgo e poeta cubano

Note

Altri progetti

Prenomi di origine latina